Prva makedonska fudbałska liga 2012/2013 była 21. edycją najwyższej klasy rozgrywkowej piłki nożnej w Macedonii Północnej. 
Brało w niej udział 12 drużyn, które w okresie od 11 sierpnia 2012 do 2 czerwca 2013 rozegrały 33 kolejek meczów. 
Sezon zakończyły baraże o miejsce w przyszłym sezonie w Prva makedonska fudbałska liga. 
Vardar Skopje zdobył drugi tytuł z rzędu, a 7. w swojej historii.

Drużyny

Tabela

Wyniki

Baraże o Prva Liga 
Czwarta drużyna Vtora Liga Gorno Lisiče wygrała z Drita Bogovinë baraż o miejsce w Prva liga. Mecz przerwany w 69. minucie przy stanie 2:3, po tym jak Drita odmówił dalszej gry. Zweryfikowany jako walkower dla Gorno.

Pelister Bitola wygrał 1:0 mecz z Skopje z trzecią drużyną Vtora Liga o miejsce w Prva liga.

Najlepsi strzelcy 

Źródło: soccerway

Stadiony

Przypisy

Bibliografia 
 
 
 Prva liga 2012/2013 - rsssf
 Prva liga 2012/2013 - kicker.de

Linki zewnętrzne 
 FFM - Macedoński Związek Piłki Nożnej 
 MacedonianFootball.com 

2012 w piłce nożnej
2013 w piłce nożnej
Pierwszy poziom rozgrywek piłkarskich w Macedonii Północnej
2012 w Macedonii
2013 w Macedonii